El Cafe Bank Sportif, comúnmente conocido como Cafe Sportif, es un equipo de fútbol de Guinea Ecuatorial que milita en la Segunda División de Guinea Ecuatorial, la segunda liga de fútbol más importante del país.

Historia 
Fue fundado en la capital Malabo y es uno de los muchos equipos de la ciudad, manteniéndose a la sombra del Atlético Malabo y Renacimiento FC, los clubes más dominantes de la capital. Han sido campeones de la Primera División de Guinea Ecuatorial en una ocasión en 1996, el único título del club en su historia.

A nivel internacional han participado en un torneo continental, siendo el primer equipo de Guinea Ecuatorial que compite en la nueva Liga de Campeones de la CAF en la edición de 1997, donde fueron eliminados en la ronda preliminar por el Munisport de congo-Brazzaville.

Palmarés 
 Primera División de Guinea Ecuatorial: 1
 1996

Participación en competiciones de la CAF

Enlaces externos 
 foot-base.com 
 Torneos Continentales
 Lista de Campeones
 worldfootball.net 

Equipos de fútbol de Guinea Ecuatorial
Deporte en Malabo